Municipio de Boeuf puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Boeuf (condado de Franklin, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Boeuf (condado de Gasconade, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Gasconade.